Eendracht Drongen 97 was een Belgische voetbalclub uit Drongen. De club was aangesloten bij de KBVB met stamnummer 7594 en had rood en zwart als kleuren.

Geschiedenis 
In 1971 sloot in Baarle, een dorp in Drongen, voetbalclub FC Baarle zich aan bij de Belgische Voetbalbond. De club ging er in de provinciale reeksen spelen, waar al verschillende decennia de Drongense club VV Drongen Sport speelde en met VK Luchteren kreeg Drongen er later nog een club bij.

FC Baarle bleef in de provinciale reeksen spelen, soms in dezelfde reeks als VV Drongen Sport. In 1997 smolten FC Baarle en VK Luchteren samen tot Eendracht Drongen 97. De fusieclub speelde verder met stamnummer 7594 en ging spelen op de plaats van FC Baarle in Derde Provinciale. Eendracht Drongen 97 was daarmee de hoogste gerangschikte club in Drongen, want een jaar eerder was KVV Drongen naar Vierde Provinciale gedegradeerd.

Het eerste seizoen als fusieclub won Eendracht Drongen 97 meteen zijn reeks in Derde Provinciale en promoveerde zo in 1998 naar Tweede Provinciale. Daar eindigde men echter het volgend seizoen als laatste en de fusieclub zakte zo in 1999 weer naar Derde Provinciale. De club bleef nog even op en neer gaan, want in 2000 promoveerde men voor de tweede keer in jaar tijd naar Tweede Provinciale. Net als de vorige keer werd men er allerlaatste en volgde na een seizoen weer de degradatie.

In 2003 fusioneerde Eendracht Drongen 97 met dorpsgenoot KVV Drongen Sport tot KVE Drongen (Koninklijke Voetbalvereniging Eendracht Drongen). De fusieclub speelde verder met stamnummer 3851 van KVV Drongen Sport. Stamnummer 7594 werd definitief geschrapt.

Resultaten

Bekende spelers 
  Wim De Coninck (jeugd)

Voetbalclub in Gent
Drongen